Tre unità navali della Marine nationale hanno portato il nome di La Combattante:

 La Combattante – galea che aveva partecipato al raid di Teignmouth nel 1690 e distrutto diverse navi inglesi.
 La Combattante – cacciatorpediniere di scorta della classe Hunt, varato nel 1942 e affondato per l'urto con una mina il 23 febbraio 1945.
 La Combattante – pattugliatore, unità unica della classe Combattante, in servizio tra il 1964 e il 1996.